Гаплогруппа T2h — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 

 T2h
 T2h-a
  T2h1
 T2h-b
  T2h2
 T2h3
 T2h4
 T2h5
  T2h6

Палеогенетика

Бронзовый век 
Тепе-Гиссар
 I2927 | TH23-124, 33-23-124, Period 3 __ Дамган (шахрестан), Семнан (остан), Иран __ 2575-2350 calBCE (3970±30 BP, PSUAMS-1916) __ М __ J-Z7700 # T2h2*.

Железный век 
Этрурия
 MAS001 | 36.C __ Marsiliana d'Albegna __ Манчано, Гроссето (провинция), Тоскана, Италия __ 350-100 BCE (2142±22 BP, MAMS-36114) __ М __ G2a2b2a1a1c1a1 (CTS5990/Z1903) # T2h2.

Античность 
Западная Римская империя
 R107 | RMPR-107 __ Crypta Balbi (754-1) __ Сант-Анджело (район), Рим, Лацио, Италия __ 400–600 CE __ М __ E-V13 > E-Y19527* # T2h.

Средние века 
Испанская марка
 I7672 | T-120-1 __ L'Esquerda __ Рода-де-Тер, Осона (комарка), Барселона, Каталония, Испания __ 785–801 CE __ М __ R1b1a1a2a1a (R-L151) > R-Z202 # T2h.

Примечания

Публикации 
2019
 
 
 
2021

Ссылки 
 
 T2h — Haplogroup
 Ancient DNA: T2h

Гаплогруппа T2 (мтДНК)